Gennaro Scarlato – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Guglielmo Scarlato – politico italiano
 Vincenzo Scarlato – politico italiano